Trn je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Slivno, Dubrovačko-neretvanska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 221 stanovnika te 73 obiteljskih kućanstava. Po popisu iz 2011. u Trnu je 189 stanovnika.

Izvori

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Slivno